American Express Building ist der Name folgender Gebäude des Unternehmens American Express:

 65 Broadway, frühere Unternehmenszentrale in New York
 40 Wall Street, Unternehmenssitz in New York
 American Express-Hochhaus, Deutschlandzentrale in Frankfurt